Errachidia Moulay Ali Cherif Airport (franska: Aéroport d'Errachidia-Moulay Ali Chérif, arabiska: مطار مولاي علي الشريف) är en flygplats i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Errachidia Moulay Ali Cherif Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Errachidia Moulay Ali Cherif Airport är platt söderut, men norrut är den kuperad. Terrängen runt Errachidia Moulay Ali Cherif Airport sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Errachidia Moulay Ali Cherif Airport. Runt Errachidia Moulay Ali Cherif Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Errachidia Moulay Ali Cherif Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Meknès-Tafilalet